El nombre Henry James puede referirse a:

 Henry James: un escritor y crítico literario estadounidense.

 Henry James: un jugador de baloncesto estadounidense.

 Henry James Montague: un actor estadounidense nacido en Inglaterra.

 Henry James Olsen: un personaje ficticio de la serie de televisión Smallville.